.cbt (comic book tar), een formaat voor stripboekarchiefbestanden overeenkomend met het tar-formaat
 Ceneri-basistunnel, een spoorwegtunnel in aanleg in het Zwitserse kanton Ticino
 Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen, een Nederlandse koepelorganisatie
 Cock and Ball Torture, een Duitse grindcoreband
 Cock and ball torture (seksuele handeling), een seksuele handeling waarbij de mannelijke geslachtsdelen (penis en scrotum) pijn worden gedaan
 Computer-based training, volgen van een studie op de computer